Nyanäsagöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Nyanäsagölen (Näshults socken, Småland), sjö i Vetlanda kommun,  (6,34 ha)
Nyanäsagölen (Åseda socken, Småland), sjö i Uppvidinge kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn